Darian Dziurzynski (né le  à Lloydminster dans la province de l'Alberta au Canada) est un joueur de hockey sur glace évoluant à la position d'ailier gauche.

Carrière 
Réclamé au cinquième tour du repêchage d'entrée de la LNH en 2011 par les Coyotes de Phoenix alors qu'il évolue pour les Blades de Saskatoon, club de la Ligue de hockey de l'Ouest, Dziurzynski retourne pour une saison de plus au niveau junior, partageant celle-ci entre Saskatoon et les Wheat Kings de Brandon.

Devenant joueur professionnel en 2012, il rejoint alors le club affilié aux Coyotes dans la Ligue américaine de hockey, les Pirates de Portland avant de se voir rappelé par le grand club le .

Statistiques 

|2007-2008 ||Bobcats de Lloydminster || || 26 || 20||15 ||35 || 98 || - || - || - || - || - 
|-
|2007-2008||Bobcats de Lloydminster ||LHJA || 2 || 0||0 ||0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
|2007-2008 ||Blades de Saskatoon ||LHOu || 33 || 3||1 ||4 || 18 || - || - || - || - || -
|-
|2008-2009 ||Blades de Saskatoon ||LHOu || 64 || 10||15 ||25 || 96 ||7 || 0|| 1 ||1 ||6   
|-
|2009-2010 ||Blades de Saskatoon ||LHOu || 70 || 14 ||15 ||29 || 156 ||7 || 3|| 6 ||9 ||9   
|-
|2010-2011 ||Blades de Saskatoon ||LHOu || 72 || 35 ||22 ||57 || 125 ||10 || 3|| 3 ||6 ||18
|-
|2011-2012 ||Blades de Saskatoon ||LHOu || 4|| 3 ||0 ||3 || 4 || - || - || - || - || -
|-
|2011-2012||Wheat Kings de Brandon ||LHOu || 61|| 27||16||43 || 106||9 || 2|| 2 ||4  ||16
|-
|2012-2013 ||Pirates de Portland ||LAH|| 59|| 9|| 7|| 16|| 87|| 3|| 1|| 0|| 1|| 0
|-
| 201-2014 || Pirates de Portland || LAH || 54 || 2 || 7 || 9 || 183 || - || - || - || - || -
|-
| 2014-2015 || Pirates de Portland || LAH || 68 || 15 || 3 || 18 || 51 || 2 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| 2015-2016 || Oilers de Tulsa || ECHL || 9 || 2 || 2 || 4 || 16 || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || Swamp Rabbits de Greenville || ECHL || 35 || 12 || 11 || 23 || 39 || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || Senators de Binghamton || LAH || 3 || 1 || 0 || 1 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || Mavericks du Missouri || ECHL || 17 || 10 || 3 || 13 || 29 || 10 || 0 || 4 || 4 || 4
|-
| 2016-2017 || Manchester Storm || EIHL || 50 || 29 || 23 || 52 || 68 || 2 || 1 || 1 || 2 || 0
|-
| 2017-2018 || Walleye de Toledo || ECHL || 10 || 0 || 3 || 3 || 15 || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Rush de Rapid City || ECHL || 8|| 1 || 1 || 2 ||39 ||- || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Fuel d'Indy || ECHL || 47 || 24 || 22 || 46 ||35 ||4 || 0 || 1 || 1 || 9 
|-
| 2017-2018 || HKm Zvolen || Extraliga || 5 || 0 || 1 || 1 ||6 ||- || - || - || - || -
|-
| 2018-2019 || Mavericks de Kansas City || ECHL || 39 || 27 || 21 || 48 || 73 || 7 || 2 || 1 || 3 || 4
|-
| 2019-2020 || Mavericks de Kansas City || ECHL || 55 || 12 || 11 || 23 || 71 || - || - || - || - || -
|-
| 2020-2021 || Kindersley Senior Klippers  ||   || 4 || 4 || 4 || 8 || 2 || - || - || - || - || -

Transactions en carrière
 Repêchage 2011 : repêché par les Coyotes de Phoenix ( de l'équipe,  au total).

Patrenté dans le sport
Son frère, David Dziurzynski, est également hockeyeur.

Références 

Naissance en mars 1991
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage des Coyotes de Phoenix
Joueur des Pirates de Portland
Joueur des Blades de Saskatoon
Joueur des Wheat Kings de Brandon
Attaquant de hockey sur glace
Naissance à Lloydminster
Joueur des Senators de Binghamton
Joueur du Manchester Storm
Joueur du HKm Zvolen
Joueur des Oilers de Tulsa
Joueur des Swamp Rabbits de Greenville
Joueur des Mavericks du Missouri
Joueur du Walleye de Toledo
Joueur du Rush de Rapid City
Joueur du Fuel d'Indy